L'expression blind test est un terme anglophone qui signifie « test à l'aveugle ».

En anglais, le terme décrit une méthode d'expérience scientifique (étude randomisée en double aveugle). Cette méthode a aussi été utilisée par la presse musicale dans les années 1960.

En marketing, soumettre le consommateur à un blind test consiste à lui faire reconnaître un produit sans qu'il sache de quelle marque il s'agit. De même, dans le domaine du vin (œnologie), on procède à une « dégustation à l'aveugle » en masquant les étiquettes de bouteilles, les testeurs devant découvrir l'identité d'un vin en le goûtant.

Télévision 
En 1988, dans l'émission Lunettes noires pour nuits blanches animée par Thierry Ardisson, ce dernier reconnaît, alors qu'il fait un blind test musical au chanteur Étienne Daho (qui doit retrouver le titre de tubes des années 1960), que .

À la fin de chaque émission de Tout le monde en parle (1998-2006), Thierry Ardisson animait un blind test musical, un jeu où ses invités (divisés en deux équipes) devaient deviner l'interprète des titres musicaux diffusés.

Le Grand Blind Test est une émission de jeu musical diffusée d'abord sur France 2 en  (présentée par Thierry Ardisson et Baffie) puis sur TF1 en  (présentée par Laurence Boccolini).

Jeux de société 
Quatre jeux de société portent le nom de « blind test » : Blind test piano édité en 2002, Blind test opéra en 2003 et Blind test classique en 2004 par les éditions Blind Test, où le but est de deviner des titres classiques avec les questions « Qui », « Quand » et « Titre ».
En 2022, le jeu de cartes Rébuzic  le blind test pour les sourds a été lancé. Le principe consiste à retrouver des titres de chansons à partir d'une ou plusieurs images.

Jeux sur smartphones 
Des jeux de quiz musicaux, comme Blind Test +, sont également proposés sur les nouveaux smartphones comme l'iPhone.

Jeux en ligne 
Plusieurs sites internet proposent des blind tests musicaux  multijoueur en ligne.

Notes et références 

Jeu télévisé
Jeu d'ambiance
Jeu de société
Quiz